

Geografia 
 Stati Uniti d'America
El Mirage – città della Contea di Maricopa, Arizona
El Mirage – comunità non incorporata della Contea di San Bernardino, California

Musica 
El Mirage – album di Jimmy Webb del 1977